Emiliano Zapata – rewolucjonista meksykański
 Emiliano Zapata – nazwa gminy w meksykańskim stanie Morelos
 Emiliano Zapata – nazwa miasta w meksykańskim stanie Morelos
 Emiliano Zapata – miasto i siedziba gminy w meksykańskim stanie Tabasco
 Emiliano Zapata – wieś i siedziba gminy w meksykańskim stanie Tlaxcala